La nazionale Under-18 di pallavolo maschile della Bulgaria è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Bulgaria con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Bulgaria.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato europeo Under-18 2020.

Risultati

Campionato europeo Under-18

Collegamenti esterni
 

 U-18
Bulgaria